Pietralba ima više značenja:
 Pietralba, Bolzano
 Pietralba, Salerno